Lívia Drusa —  esposa do imperador romano Augusto
 Lívia Orestila — segunda esposa do imperador romano Calígula

Desambiguações de antropônimos